Trojden II (ur. zap. między 1403 a 1406, zm. 25 lipca 1427) – współrządca razem z braćmi w księstwie płockim, rawskim, gostynińskim, sochaczewskim i bełskim w latach 1426–1427.

Życiorys 
Trojden II był czwartym pod względem starszeństwa synem księcia mazowieckiego Siemowita IV i Aleksandry, siostry króla Polski Władysława Jagiełły.

5 marca 1424 razem z braćmi Siemowitem, Kazimierzem i Władysławem wziął udział w uroczystościach ślubu i koronacji żony Władysława Jagiełły, Zofii Holszańskiej. Po śmierci ojca w początkach 1426 Trojden II wraz z pozostałymi braćmi nie dokonał podziału dziedzictwa z uwagi na nie najlepsze relacje z Polską i przekazania matce części księstwa jako oprawę wdowią. Pomimo współrządów najprawdopodobniej każdy z braci administrował osobną częścią księstwa. Z analizy dokumentów wydanych przez Trojdena wynika, że przypadła mu ziemia płocka. 8 września 1426 książę razem z braćmi Siemowitem i Władysławem złożył w Sandomierzu hołd lenny Władysławowi Jagielle.

Trojden II zmarł w młodym wieku, nie ożenił się i nie pozostawił potomstwa. Przypuszcza się, że został pochowany w katedrze płockiej.

Przodkowie

Przypisy

Bibliografia 
 Balzer O., Genealogia Piastów, Akademia Umiejętności, Kraków 1895, s. 506–507.
 Jasiński K., Rodowód Piastów mazowieckich, Wydawnictwo Historyczne, Poznań – Wrocław 1998, , s. 130–132.
 Wilamowski M., Siemowit V, [w:] K. Ożóg, S. Szczur (red.), Piastowie. Leksykon biograficzny, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1999, , s. 310.
 Wilamowski M., Trojden II, [w:] K. Ożóg, S. Szczur (red.), Piastowie. Leksykon biograficzny, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1999, , s. 318.

Piastowie mazowieccy
Urodzeni w XV wieku
Zmarli w 1427
Książęta mazowieccy